

Patronyme 

Classement par ordre alphabétique du prénom

  (né en 1975) est un golfeur américain.
 Eugen Lunde (1887-1963) est un skippeur norvégien.
 Gulbrand Lunde (1901-1942) est un chimiste et homme politique norvégien.
  (née en 1972) est une sportive norvégienne.
  (1884-1974) est un homme politique norvégien.
  (1892-1975) est un homme politique norvégien.
  (née en 1944) est une femme politique norvégienne.
 Knut Lunde (1905-1960) est un sportif norvégien, spécialiste du combiné nordique.
 Lars Lunde (né en 1964) est un footballeur danois.
 Len Lunde (1936-2010) est un joueur et entraîneur de hockey sur glace canadien.
 Maja Lunde (née en 1975), scénariste et écrivaine norvégienne.
  (né en 1962) est un journaliste danois.
 Peder Lunde (1918-2009) est un skippeur norvégien.
 Peder Lunde, Jr. (né en 1942) est un skippeur norvégien.
 Siv Bråten Lunde (né en 1960) est un biathlète norvégien.
 Vibeke Lunde (1921-1962) est une skippeuse norvégienne.

Patronyme composé 

  (né en 1975) est un footballeur norvégien.
 Katrine Lunde Haraldsen (née en 1980) est une handballeuse norvégienne.
 Kristine Lunde-Borgersen (née en 1980) est une handballeuse norvégienne.

Toponyme 
 Lunde est une localité de la commune de Kramfors dans le comté de Västernorrland en Suède ;
 la gare de Lunde est une gare ferroviaire de Norvège.

Homonymie
Homonymie de patronyme